Спи́сок сена́торов США от Айда́хо — перечисление в хронологическом порядке сенаторов США, избиравшихся от штата Айдахо.

Айдахо стал штатом 3 июля 1890 года, 43-м по счёту. От штата в Сенат США избираются сенаторы 2-го и 3-го классов. До 1913 года сенаторы избирались Легислатурой Айдахо. Последним сенатором, избранным Легислатурой, стал Уильям Бора. Он стал активным сторонником принятой в 1913 году 17-й поправки, вводившей прямые выборы в Сенат. В настоящий момент сенаторами от Айдахо 2-го и 3-го классов являются соответственно Джим Риш и Майк Крейпо.


Сенаторы 2-го класса 

Легенда:

Сенаторы 3-го класса 
Легенда:

См. также 
 Список сенаторов США
 Список губернаторов Айдахо

Примечания

Ссылки 
 

 
Айдахо
Сенаторы